A bálnalovas (film) – 2002-ben készült új-zélandi film, Keisha Castle-Hughes főszereplésével
 A bálnalovas (regény) – Witi Ihimaera maori író 1987-es ifjúsági regénye